Уесіба:
 Уесіба Морітеру (1951) — майстер айкідо, досю Айкікай.
 Уесіба Моріхей (1883–1969) — майстер японських бойових мистецтв. Засновник айкідо.
 Уесіба Кіссьомару (1921–1999) — майстер айкідо, досю Айкікай.